Dvärgtvestjärtar (Spongiphoridae) är en familj av tvestjärtar. Dvärgtvestjärtar ingår i ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Spongiphoridae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar